Il doppio del torneo di tennis Quito Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale José Luis Clerc e Belus Prajoux 6–3, 1–6, 6–4.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (campioni)
 José Luis Clerc /  Belus Prajoux (finale)

 Víctor Pecci /  Ricardo Ycaza (semifinali)
 Marcos Hocevar /  João Soares (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Quito Open 1980